Love Game – serie televisiva giapponese del 2009
 LoveGame – singolo di Lady Gaga del 2009

Pagine correlate 
Love Games